Lämmersdorf ist der Ortsname von

 Lämmersdorf (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Lämmersdorf (Zachenberg), Ortsteil der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern